Robert Mallet peut désigner : 
 Robert Mallet (1810-1881), un ingénieur et géologue irlandais ; 
 Robert Mallet (1915-2002), un recteur d'académie, journaliste, poète et producteur français ;
 Robert Mallet (1925-2003), un entrepreneur français, fondateur de CGI informatique ;
 Robert Mallet-Stevens (1886-1945), un architecte français.

Voir aussi 
 Robert Malet, un baron anglo-normand de la fin du 
 Robert Malley, un négociateur américain au sommet de Camp David II